een bepaald gehoorbeentje (zie aldaar)
 Droes, een bacteriële longaandoening bij paarden 
 Heksenhamer of Malleus Maleficarum, een 15e-eeuws handboek voor de heksenjacht
 Malleus (geslacht), een geslacht van tweekleppigen uit de  familie van de Malleidae